Skeletons puede referirse a:

 Skeletons (álbum de Danzig);
 Skeletons (álbum de Hawthorne Heights);
 Skeletons (álbum de Nothingface);
 Skeletons (álbum de Wednesday 13);
 Skeletons (canción de Steve Wonder);
 Skeletons (canción de Yeah Yeah Yeahs);
 Skeletons (película), película de 2010;
 Skeletons (telefilme), telefilme de 1997;
 Skeletons (CSI: Miami), episodio de la serie CSI: Miami.
 «Skeletons», canción compuesta por Isa Melikov y Sandra Bjurman e interpretada por Dihaj.